Кеті Джордан була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Біллі Джин Кінг.

Венді Тернбулл виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Ганіку з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Трейсі Остін (півфінал)
  Венді Тернбулл (переможниця)
  Сільвія Ганіка (фінал)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
 n/a
  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Boston Draw

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983